Museo del Reloj puede hacer referencia a:

 Museo del Reloj, ubicado en Tirana, Albania;
 Museo del Reloj, ubicado en Ginebra, Suiza;
 Museo del Reloj, ubicado en São Paulo, Brasil;
 Museo del Reloj, ubicado en Serpa, Portugal.